Kärkinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Juhani Kärkinen (1935-2019), sauteur à ski finlandais
 (né en 1962), chanteuse et actrice finlandaise
 (1934-2004), sauteur à ski finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois